Râul Apa Mare se poate referi la:

 Apa Mare - afluent al râului Beregsău
 Apa Mare - afluent al Bărzăuței